Kupinovo je lahko:
 Kupinovo, Kuršumlija (Srbija)
 Kupinovo, Pećinci (Srbija)
 Kupinovo, Črna gora